Georg Nagler ist der Name folgender Personen:

* Georg Nagler (Rechtswissenschaftler) (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Georg Kaspar Nagler (1801–1866), deutscher Kunsthistoriker